Jadłowstręt psychiczny
 Anoreksja (objaw)
 Anoreksja gospodarcza
 Anoreksja organizacyjna